Cascajal puede referirse a:

 Cascajal, localidad de Chile;
 Cascajal, localidad de Colombia;
 Cascajal, localidad de Costa Rica;
 Río Cascajal, curso de agua de Panamá.
 La piedra o bloque de Cascajal, una tabla de piedra con glifos olmecas.